Sir John Richardson (naturalista) (1787–1865), badacz Arktyki i naturalista
 John Richardson (pisarz) (1796–1852), kanadyjski pisarz
 John Richardson (skazaniec) (zm. 1882), australijski skazaniec, który uczestniczył w kilku ekspedycjach badawczych oraz kolekcjoner botaniczny
 John Peter Richardson III (1831–1899), gubernator Karoliny Południowej
 John Wigham Richardson (1837–1908), brytyjski budowniczy statków
 John Richardson (aktor) (1934–2021), brytyjski aktor
 John Richardson (filmowiec) (ur. 1946), brytyjski twórca filmowych efektów specjalnych